

Фамилия 
 Дариус, Адам (; 1930—2017) — американский танцор, хореограф, писатель, актёр жанра пантомимы.

В литературе 
 «Дариус» — роман Данияра Сугралинова.

См. также 
 Darius — компьютерная игра, шутер.
 Darius Rucker — американский кантри-музыкант, автор и исполнитель, фронтмен группы Hootie & the Blowfish.